Croon ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardus Croon (1886–1960), niederländischer Ruderer
 Hans Croon (1896–1977), deutscher Textilfabrikant und Präsident der IHK Aachen
 Helmuth Croon (1906–1994), deutscher Historiker und Archivar
 Liane Croon (1927–2000; eigentlich Liane Henriette Krohn), deutsche Schauspielerin und Operettensoubrette
 Maria Croon (1891–1983), moselfränkische Schriftstellerin
 Jan van der Croon (1600–1665), kaiserlicher Feldmarschallleutnant und Militärkommandant
 Quirin Croon (1788–1854), deutscher Textilfabrikant
 Theodorus van der Croon (1668–1739), dritter alt-katholischer Erzbischof von Utrecht und 62. Nachfolger des Hl. Willibrord
 Waldemar Croon (1916–2013), deutscher Textilfabrikant

Siehe auch:
 Cron (Begriffsklärung)
 Crohn
 Kroon
 Kron
 Krohn
 Grohn